Cet article dresse la liste ed l'ensemble des confrontations entre le pays de Galles et l'Uruguay en rugby à XV. À ce jour, l'Uruguay n'a jamais remporté de victoire contre le pays de Galles dans ce domaine.

Historique

Les confrontations 

Voici la liste des confrontations entre ces deux équipes :

|}

Annexes

Articles connexes 
 Équipe du pays de Galles de rugby à XV
 Équipe d'Uruguay de rugby à XV

Lien externe

Notes et références 

Uruguay
Galles